Ce qui suit est une liste d'insultes ethniques ou d' ethnophaulismes ou d'épithètes ethniques qui sont, ou ont été, utilisés comme insinuations ou allégations sur les membres d'une ethnie ou d'un groupe racial donné ou pour s'y référer de manière désobligeante, péjorative ou autrement insultante .

Certains des termes énumérés ci-dessous (tels que "Gringo", "Yank", etc.) peuvent être utilisés dans un discours informel sans aucune intention d'offenser. La connotation d'un terme et la prévalence de son utilisation en tant que descripteur péjoratif ou neutre varient dans le temps et selon la géographie.

Aux fins de cette liste, une insulte ethnique est un terme conçu pour insulter les autres sur la base de la race, de l' ethnie ou de la nationalité . Chaque terme est répertorié suivi de son pays ou de sa région d'utilisation, d'une définition et d'une référence à ce terme.

Les insultes ethniques peuvent également être produites comme une épithète raciale en combinant une insulte à usage général avec le nom de l'ethnicité, comme "sale juif", "cochon russe", etc. D'autres modificateurs insultants courants incluent "chien", "sale", etc. Cependant, ces termes ne sont pas inclus dans cette liste.

Notes et références 

Insulte
Racisme